Adrian Elrick – ex calciatore neozelandese
 Mark Elrick – ex calciatore neozelandese
 Nadene Elrick – ex calciatrice neozelandese